Nur über ihre Leiche ist der Titel folgender Filme:

 Nur über ihre Leiche (2006) (If I Had You), britischer Fernsehfilm von John Deery 
 Nur über ihre Leiche (2008) (Over Her Dead Body), US-amerikanischer Film von Jeff Lowell